Списък на дружествата на Съюза на македонските културно-просветни благотворителни братства в Царство България.

Бележки 

ВМРО

Върховен македоно-одрински комитет
Съюз на македонските емигрантски организации